Power metal puede hacer referencia a:

 Power metal, un subgénero del heavy metal.
 Power Metal, álbum de Pantera.
 Power Metal, demo de Metallica.